World ORT - uma organização não-governamental internacional de caráter educativo
Instituto de Tecnologia ORT
Universidade ORT Uruguai
Ocean Racing Technology - uma equipe de corrida

Desambiguações de siglas